200 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 22 lipca, a finał 23 lipca.

Tytuł mistrza świata obronił Chińczyk Sun Yang, który w finale uzyskał czas 1:44,93. Srebrny medal, czasem 1:45,22 poprawiając rekord swojego kraju, zdobył Japończyk Katsuhiro Matsumoto. Trzecie miejsce zajęli ex aequo Rosjanin Martin Malutin i Brytyjczyk Duncan Scott (1:45,63).

Litwin Danas Rapšys przypłynął pierwszy, ale ostatecznie został zdyskwalifikowany za falstart.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 22 lipca o 10:57 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 22 lipca o 21:12 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał rozpoczął się 23 lipca o 20:02 czasu lokalnego.

Przypisy 

M